Veja Mate steht für:

 Vēja māte, mythologische Personifikation des Windes 
 Offshore-Windpark Veja Mate in der Nordsee